Milgranos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Herniaria glabra; o
 el nombre común de la planta Herniaria cinerea.